Coroação - cerimônia
Ou ainda:
Coroados - forma antiga de referir-se a indígenas
Coroada - arquitetura militar
Clube dos Coroados - agremiação esportiva brasileira

Localidades

Coroado (Manaus) - bairro
Coroados (São Paulo) - município

 Coroados (Seiça)

Veja também
Coroa

Desambiguação